Кри́стофер (Крис) Ма́ршалл (, 11 апреля 1973, Уилтшир, Англия) — британский актёр, наиболее известный по роли Ника Харпера в сериале «Моя семья» и Хэмфри Гудмена в сериале «Смерть в раю».

Карьера 
Маршалл получил известность в раннем возрасте, появившись впервые в телевизионном сериале «Чисто английское убийство», но подлинная популярность пришла в 2000 благодаря роли Ника Харпера.

В 2003 он сыграл Колина Фриссела в фильме «Реальная любовь».

Личная жизнь 
С 2012 года Маршалл женат на Ханне Додкинс. У супругов есть сын Томас и дочь Элси.

Фильмография

Награды 
 2002 — British Comedy Awards — Лучший новичок

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании